Тузды́ ( — солёное) — многозначный термин в Казахстане:

 Тузды (Туздинка) — река в Казахстане, правый приток Нуры;
 Тузды — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области;
 Тузды — сельский округ в составе Бухар-Жырауского района Карагандинской области Казахстана.

См. также 
 Тузлы
 Туздыбастау
 Старая Тузда
 Тузла